Trinchesia är ett släkte av snäckor. Trinchesia ingår i familjen Tergipedidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Trinchesia